Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Mighty Morphin Power Rangers in der Reihenfolge ihrer Erstausstrahlung. In 3 Staffeln (einschließlich der Unterstaffel Mighty Morphin Alien Rangers) wurden zwischen 1993 und 1996 insgesamt 155 Episoden ausgestrahlt.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Power Rangers

Alien Rangers

Weblinks 
 
 
 Episodenliste bei Wunschliste.de
 Episodenliste im Power Rangers Wiki

Mighty Morphin Power Rangers
Power Rangers